Краковское предместье ()  — улица (прогулочный проспект) Варшавы, столицы Польши. Связывает расположенный на берегу Вислы исторический Старый город с современным центром столицы. 
Улица следует от Королевского дворца в направлении парка «Лазенки». 
Её протяженность составляет один километр.

Начинается у Замковой площади, где находились разрушенные в XIX столетии Краковские ворота — важный элемент укреплений Старого города. Дорога тогда вела на юг в сторону Кракова вдоль берега Вислы над обрывистым откосом. Вдоль дороги находились самые красивые дворцы и костёлы Варшавы. 

В XIX столетии были построены здания варшавского университета и Академии изящных искусств. 
Перпендикулярно Краковскому предместью в эпоху барокко была создана Саксонская ось — градостроительный комплекс площадей, дворцов и парков (крупный Саксонский парк, с 1713 г.).

Улица Краковское предместье вместе с улицей Новы Свят и Уяздовскими аллеями являются частями Королевского тракта Варшавы.

В 2006—2008 гг. Краковское предместье было значительно модернизировано, оно получило широкие тротуары и новую узкую мостовую из китайского гранита. С тех пор допускается движение только автобусов и такси.

Достопримечательности 
 Церковь Святой Анны
 Церковь визитанток
 Церковь кармелитов

Ссылки

Примечания 

Королевский тракт (Варшава)